Der Eisenbahnersportverein Südstern Singen 1929 e. V. (kurz ESV Südstern Singen) ist ein Sportverein aus Singen (Hohentwiel). 

Der Verein besitzt die Abteilungen Fußball, Basketball und Damen-Gymnastik. Die Fußballabteilung besteht derzeit (2022) aus einer Herrenmannschaft, Jugendmannschaften, sowie einer Alt-Herren-Mannschaft.
Die Basketballabteilung besitzt Senioren- und Juniorenmannschaften.

Geschichte 

Am 19. Juni 1929 wurde der ESV Singen gegründet. In den 1930er Jahren fand eine Umbenennung in Reichsbahn SV Singen statt. In der Spielzeit 1942/43 bildeten FC Singen 04, Reichsbahn SV Singen und SpVgg Gottmadingen die Kriegsspielgemeinschaft KSG Singen/Gottmadingen. Im Jahr 1945 wurde dann der Reichsbahn SV Singen aufgelöst.

Am 13. Juni 1951 fand die Wiedergründung des ESV Singen statt. Im gleichen Jahr wurde der SC Südstern Singen gegründet. Beide Vereine fusionierten 1973 zum ESV Südstern Singen.

Der ESV Südstern Singen umfasste auch eine Tischtennisabteilung. Diese fusionierte 2002 mit dem TTC Blau-Gelb Singen zum TTC Singen.

Vereinsfarben 

Die Vereinsfarben sind blau-weiß.

Erfolge

Fußball (Herren) 

Der ESV Südstern Singen spielte mehrfach in der Verbandsliga Südbaden. Dies ist die oberste südbadische Spielklasse. Seine Vorgänger SC Südstern Singen und ESV Singen spielten in der Schwarzwald-Bodensee-Liga, die unterhalb Bundesliga und Regionalliga Süd die höchste Amateurspielklasse war.

Nach vielen Jahren in den Kreisligen A, B und C gelang 2021/22 unter neuer sportlicher Leitung der Wiederaufstieg in die Bezirksliga Bodensee. Für Aufsehen sorgte im Jahr 2021 die Verpflichtung des ehemaligen Oberliga Spielers Nedzad Plavci vom FC 08 Villingen. 

Zweimal erreichte der Verein die letzten acht im Südbadischen Vereinspokal. In der Spielzeit 1968/69 unterlag der SC Südstern Singen zuhause dem FV Lörrach mit 1:8. Der ESV Südstern Singen erreichte 1982/83 das Halbfinale und schied mit 0:8 beim SC Pfullendorf aus.

Tischtennisabteilung 

Die erste Tischtennismannschaft des ESV Südstern Singen spielte von 1982/1983 bis zur Fusion mit TTC Blau-Gelb Singen in der Landesliga Ost. Nur in der Spielzeit 1989/90 spielte die Mannschaft dank der Meisterschaft in der Landesliga Ost 1988/89 in der Verbandsliga, stieg aber als 11. sofort wieder ab.

Spielstätten 

Die Heimspiele trägt die Fußballabteilung des ESV Südstern Singen im Hardt-Stadion in Singen aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 3.000 Plätzen.
Als Neben- und Trainingsplatz steht dem Verein ein Kunstrasenplatz zur Verfügung.

In Singen (Hohentwiel) nehmen viele Vereine am Fußballspielbetrieb teil. Ermöglicht wird dies auch dadurch, dass der ESV Südstern kleineren Vereinen seine Sportstätten zur Verfügung stellt.

Statistiken und Rekorde

Fußball (Herren) 

Die Bilanz des ESV Singen nach Wiedergründung bis zur Fusion:

Die Bilanz des SC Südstern Singen bis zur Fusion:

Die Bilanz des ESV Südstern Singen:

Grün unterlegte Spielzeiten kennzeichnen einen Aufstieg, rot unterlegte Spielzeiten einen Abstieg.

Erläuterung der Spielklassen vor 1978:

Literatur 

 20 Jahre Sportclub Südstern. Festschrift mit Vereinschronik, Singen: Sportclub Südstern, 1971
 Baden-Almanach des Deutschen Sportclub für Fußballstatistik (DSFS)
 Fußball in Südbaden (Südbadischer Fußball-Verband)

Einzelnachweise 

ESV Südstern Singen
Sportverein (Landkreis Konstanz)
Fußballverein aus dem Landkreis Konstanz
Verein im Südbadischen Fußball-Verband
ESV Südstern Singen
Organisation (Singen (Hohentwiel))